

Patronyme 
Ucciani est un nom de famille attesté en France, spécialement en Corse-du-Sud.

 Marie-Renée Ucciani (1883-1963), artiste peintre et sculptrice française ;
 Pierre Ucciani (1851-1939), bijoutier et peintre français.

Toponyme 
 Ucciani est une commune française située dans le département de la Corse-du-Sud et la collectivité territoriale de Corse. Le village appartient à la microrégion du Celavo.

Notes et références 

 .

Patronyme corse